Jegorjewskoje () ist der Name russischer Ortschaften:
 Jegorjewskoje (Altai), Ort in der Region Altai
 Jegorjewskoje (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Jegorjewskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Sellwethen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Jegorjewskoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Jegorjewskoje (Nischni Nowgorod, Knjaginino), Dorf im Rajon Knjaginino, Oblast Nischni Nowgorod
 Jegorjewskoje (Nischni Nowgorod, Lyskowo), Dorf im Rajon Lyskowo, Oblast Nischni Nowgorod
 Jegorjewskoje (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Jegorjewskoje (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Jegorjewskoje (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Jegorjewskoje (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir